Biografies:
 Carlos Alonso González, Santillana (Santillana del Mar, 1952), jugador de futbol espanyol.
 Lluís Miquel Santillana i Fraile (Barcelona, 1951), jugador de bàsquet català 
 Geografia: Santillana del Mar, municipi de Cantàbria, Espanya.
 Altres:
 Grupo Santillana, editorial madrilenya.